Die erste Auflage des American Collegiate Invitational  fand vom 4. bis zum 6. September 2014 statt. Gespielt wurde während der zweiten Woche der – parallel stattfindenden – US Open im USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City.

Herren

Setzliste

Turnierplan

Damen

Setzliste

Turnierplan

Einzelnachweise 

College-Tennis-Saison 2014/15
US Open 2014
2014